Spytihněv může znamenat:

 Spytihněv (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
Spytihněv (jméno) – mužské slovanské jméno
 Spytihněv I. (kolem 875 – 915) – český kníže z rodu Přemyslovců
 Spytihněv II.  (1031–1061) – český kníže z rodu Přemyslovců
 Spytihněv Brněnský († 1199) –  kníže brněnského údělu z rodu Přemyslovců